Een Sint-Franciscus van Saleskerk is een kerk, gewijd aan de heilige Franciscus van Sales.

België 
 Sint-Franciscus van Saleskerk (Duffel)

Frankrijk 
 Église Saint-François-de-Sales (Ambilly), Haute-Savoie
 Église Saint-François-de-Sales (Annecy), Haute-Savoie
 Église Saint-François-de-Sales (Auriac), Pyrénées-Atlantiques
 Église Saint-François-de-Sales (Bandol), Var
 Église Saint-François-de-Sales (Beaucourt), Territoire de Belfort
 Sint-Franciscus van Saleskerk (Boulogne-sur-Mer), Pas-de-Calais
 Église Saint-François-de-Sales (Bozel), Savoie
 Cathédrale Saint-François-de-Sales (Chambéry), Savoie
 Église Saint-François-de-Sales (Courjeonnet), Marne
 Église Saint-François-de-Sales (Dième), Rhône
 Église Saint-François-de-Sales (Diffembach-lès-Hellimer), Moselle
 Église Saint-François-de-Sales (Faucigny), Haute-Savoie
 Église Saint-François-de-Sales (Fontaneilles), Aveyron
 Église Saint-François-de-Sales (Gagnières), Gard
 Église Saint-François-de-Sales (Habère-Poche), Haute-Savoie
 Église Saint-François-de-Sales (La Bajatière), Isère
 Église Saint-François-de-Sales (Laissaud), Savoie
 Église Saint-François-de-Sales (Lamoura), Jura
 Église Saint-François-de-Sales (La Regrippière), Loire-Atlantique
 Église Saint-François-de-Sales (La Trinité), Martinique
 Église Saint-François-de-Sales (Le Chauffaud), Doubs
 Église Saint-François-de-Sales (Le Plessis-Bouchard), Val-d'Oise
 Église Saint-François-de-Sales (Le Tampon), La Réunion
 Église Saint-François-de-Sales (Les Saillants), Isère
 Église Saint-François-de-Sales (Montcarra), Isère
 Église Saint-François-de-Sales (Nantes), Loire-Atlantique
 Église Saint-François-de-Sales (Parijs)
 Église Saint-François-de-Sales (Petit-Clamart), Hauts-de-Seine
 Église Saint-François-de-Sales (Pressins), Isère
 Église Saint-François-de-Sales (Quelneuc), Morbihan
 Église Saint-François-de-Sales (Saint-Auvent), Haute-Vienne
 Église Saint-François-de-Sales (Saint-François-de-Sales), Savoie
 Église Saint-François-de-Sales (Saint-Maur-des-Fossés), Val-de-Marne
 Église Saint-François-de-Sales (Seyssel), Ain
 Basilique Saint-François-de-Sales (Thonon-les-Bains) Haute-Savoie
 Église Saint-François-de-Sales (Vallières), Haute-Savoie

Nederland 
 Sint-Franciscus van Saleskerk (Lijnden)

Polen
 Franciscus van Saleskerk (Krakau)

Franciscus Sales